St. Cloud oder  Saint Cloud steht für:
 Heiliger Claudius, diverse Heilige

 Saint-Cloud, eine Stadt in Frankreich (mit dem ehemaligen Schloss Saint-Cloud)
 St. Cloud (Florida), Ort in den Vereinigten Staaten
 St. Cloud (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 St. Cloud (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 St. Cloud (Wisconsin), Ort in den Vereinigten Staaten

sowie:

 Kirchen des heiligen Claudius von Condat, siehe Claudius-von-Condat-Kirche
 Kirchen des heiligen Claudius von Rom, siehe Claudius-von-Rom-Kirche

Siehe auch:
 Saint-Cloud (Begriffsklärung)